SMS „Helgoland” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 2 okręty:
 SMS Helgoland – niemiecki pancernik typu Helgoland z okresu I wojny światowej
 SMS Helgoland – austro-węgierski krążownik typu Novara z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich